Amphitoé peut dsigner :
 Amphitoé, dans la mythologie grecque, une néréide.

Amphitoe peut désigner :
 Ampithoe, un genre de crustacés.